

Geografia

Austria 
 Miesenbach – comune nel distretto di Wiener Neustadt-Land (Bassa Austria)
 Miesenbach bei Birkfeld – comune nel distretto di Weiz (Stiria)

Germania 
 Miesenbach – ex comune ora quartiere di Ramstein-Miesenbach, città nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Ramstein-Miesenbach – città nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)
 Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach – comunità amministrativa con capoluogo Ramstein-Miesenbach